652 км, 652-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
 652 км, Бологовская линия 652 км, Бологовской линии 652 км — пригородный населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в черте города Пскова, в Завокзалье.
 Разъезд 652 километр — упразднённый посёлок Усть-Кутского района Иркутской области, располагался на левом берегу Куты, в 2,5 км восточнее с. Каймонова, у железнодорожного моста через Куту, при платформе 652 км.
 Железнодорожные объекты
 652 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 245554
 652 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 926865
 652 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 438730